Egito é uma figura da mitologia grega, epônimo do país africano cuja cultura se desenvolveu em simbiose com a grega. Foi um rei grego do Antigo Egipto, filho de Belo e de Anquínoe (ou Anquírroe), neto de Posídon, por parte de pai, e do Nilo, por parte de Líbia, sua mãe. Egipto conquistou um vasto reino ao qual deu o próprio nome. Era irmão gémeo de Dánao que, segundo a lenda, reinava em um território chamado Líbia que havia recebido do pai, Belo.

Dánao teve cinquenta filhas, as Danaides, enquanto Egipto teve cinquenta filhos, os Egiptíades. Egito pretendia o direito sobre o território do irmão e para isso impôs a Danao o casamento de suas filhas com os primos. Danao se viu assim obrigado a deixar a Líbia e partir com as filhas para a sua cidade de origem, Argos, fundada por seu ancestral Inaco.

Ali foram alcançados pelos filhos de Egipto que afinal conseguiram casar-se com elas. Instruídas pelo pai, na noite seguinte ao casamento, todas as Danaides mataram seus respectivos maridos, à excepção de Hipermnestra, que poupou Linceu. Egipto, arrasado pela morte dos seus filhos e temendo a vingança de Danao, retira-se para morrer em Ároe.

Árvore genealógica 
Árvore genealógica baseada em Pseudo-Apolodoro. Por simplificação, dos cinquenta filhos de Egito e das cinquenta filhas da Dánao só são mostrados os que tiveram filhosBiblioteca, 2.1.5, por Pseudo-Apolodoro:

Mitologia grega
Semideuses da mitologia greco-romana